C.F.Liang se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Chou-Fen Liang
 Chou Fen g Liang